Osoby o tym nazwisku:
 Ana Ivanović – serbska tenisistka
 Božidar Ivanović – czarnogórski szachista
 Branislav Ivanović – serbski piłkarz
 Duško Ivanović – czarnogórski trener koszykarski i koszykarz
 Milan Ivanović – australijski piłkarz
 Nikanor (Ivanović) – metropolita Czarnogóry i Przymorza